Annabeth Chase – personaggio delle serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo e Eroi dell'Olimpo di Rick Riordan
Annabeth Chase – protagonista della serie televisiva Close to Home - Giustizia ad ogni costo